

Sigle 
 Slovenski krščanski demokrati – Democratici Cristiani Sloveni

Codici 
 SKD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Samarcanda (Uzbekistan)
 skd – codice ISO 639-3 della lingua miwok della Sierra meridionale